Az 1996–1997-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hatvanötödik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak, a 9-12. helyezettek a kiesés elkerüléséért a B csoport legjobb 4 csapatával játszottak két kört.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

1-8. helyért 

 

3. helyért: Albacomp-SZÜV - Zalaegerszegi TE 2-1

Rájátszás az 5-8. helyért:

Szolnoki Olaj KK – Falco-Lépték KC 1-2

Tegáz-Debreceni KK – Atomerőmű SE 2-0

5. helyért: Tegáz-Debreceni KK – Falco-Lépték KC 0-2

7. helyért: Szolnoki Olaj KK - Atomerőmű SE 2-1

9-16. helyért

Díjak

Sorsolás

Források 
Magyar Sportévkönyv 1998, Aréna 2000, Budapest, 1998 

Kosárlabda-bajnokság évei
1996 a kosárlabdában
1997 a kosárlabdában